74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская орденов Кутузова и Суворова 2-й степени бригада — тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации. Бригада создана путём переформирования 94-й гвардейской мотострелковой дивизии выведенной из ГДР в начале 1990-х годов.

Условное наименование — Войсковая часть № 21005 (в/ч 21005). Сокращённое наименование — 74 гв. омсбр.

Формирование входит в состав 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Пункт постоянной дислокации — город Юрга Кемеровской области.

История 

74-я гв. мотострелковая бригада была создана на базе расформированной 94-й гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской Ордена Суворова дивизии. 94-я гвардейская стрелковая дивизия была сформирована 23 апреля 1943 года в селе Беломестное Курской области (ныне Белгородская область). Она принимала участие в освобождении Украины, как часть 5-й ударной армии. После войны она осталась в ГСВГ.

После прибытия в г. Юрга в Сибирском военном округе, дивизия была преобразована в 74-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду.

В 2014 году министр обороны Сергей Шойгу вручил бригаде орден Кутузова за успешное выполнение учебно-боевых задач. Командир бригады Болдырев, Андрей Владимирович.

В 2015 году 74-я гв. мотострелковая бригада стала первым соединением Центрального военного округа, полностью перевооружённым на танки Т-72Б3.

Чеченский конфликт 
В период с декабря 1994 года по апрель 1995 года личный состав бригады выполнял боевую задачу по разоружению незаконных вооружённых формирований на территории Северного Кавказа. В ночь с 31 декабря 1994 года на 1 января 1995 года бригада в составе 1274 человек вошла в Грозный, помимо этого бойцы бригады захватили станицы Ильиновская и Петропавловская. Всего за время конфликта погибли 128 военнослужащих 74-й бригады, более 700 человек оттуда были награждены правительственными наградами.

Затем бригада возвращалась в Чечню в 1999—2001 годах в рамках контртеррористической операции на Северном Кавказе.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении задач контртеррористической операции на Северном Кавказе, к награждению государственными наградами представлены 2863 военнослужащих соединения, а рядовой Кузнецов А. В. удостоен звания Героя России. По итогам двух чеченских кампаний государственных наград удостоились 3,5 тысячи солдат и офицеров. Пяти военнослужащим бригады присвоили звание Героя России.

Вторжение на Украину

Участие в боях

Бои на Черниговском направлении 
23 февраля 2022 года после учений в Ельне разведывательному взводу 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ было сообщено о наступлении на Украину. На следующий день 24 февраля российские военные были направлены с миссией в Чернигов. Однако, согласно данным Министерства обороны Великобритании, атака войск РФ на этот город встретила сильное сопротивление и была остановлена.

Форсирование Северского Донца 

Начиная с 9 по 13 мая 2022 года украинские войска успешно предотвратили попытку российских военных переправиться через Северский Донец вблизи с. Белогоровка Луганской области. При попытке переправы российские войска понесли тяжелые потери в результате массированного артиллерийского огня, а понтонное мостовое оборудование было выведено из строя. Батальонно-тактическая группа, входившая в состав 74-й гв. омсбр была уничтожена. Всего группа потеряла около 100 единиц техники и более 400 человек личного состава.

Военные преступления 
«Медиазона» изучив данные о посылках, отправленных из ближайших к границе с Украиной отделений СДЭК в феврале—мае 2022 года, обнаружила, что лидером среди «» пунктов назначения стала Юрга. Из приграничья Украины в город, где живет всего 80 тысяч человек, было отправлено 219 посылок общим весом 5 764 кг, в обратном же направлении всего 51 килограмм. В Юрге стоят три крупные военные части: 106-я отдельная бригада МТО, 74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада и 120-я гвардейская артиллерийская бригада.

Герои Российской Федерации 
  Ахпашев, Игорь Николаевич
  Кузнецов, Александр Васильевич
  Моисеев, Юрий Геннадьевич
  Морев, Игорь Анатольевич
  Немцов, Павел Николаевич

Командование

Командиры бригады 
 подполковник Давыдов Михаил Петрович (1992—1993) 
 Бахин, Аркадий Викторович (1993—1995)
 Авдеев, Алексей Вячеславович
 полковник Мельников, Александр Викторович
 генерал-майор Балалиев, Фарид Юсуфович (2000—2002)
 полковник Гордеев
 Цеков, Олег Муссович (2007—2009)
 и.о. полковник Рогалев
 генерал-майор Шемайтис, Арутр Ионосович (2011—2014)
 полковник Гуров, Вячеслав Николаевич
 генерал-майор Ашиток, Владимир Иванович
 полковник Шубин, Николай Иванович (2019—2021)
 подполковник Ершов Павел Алексеевич (2021 — )

Заместители командира бригады 
 2004—2006 Цоков, Олег Юрьевич (Генерал-майор)

Юргинский военный полигон

Состав

Примечания 

Воинские части и формирования, созданные в 1992 году
Воинские части, награждённые орденом Кутузова (Россия)
Воинские формирования Центрального военного округа
Мотострелковые бригады Российской Федерации
Юрга
Воинские формирования России, участвовавшие во вторжении России на Украину (2022)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании